Fyra fartyg i Amerikanska flottan har burit namnet USS Indiana, namngivna efter delstaten Indiana:
USS Indiana (BB-1), var ett slagskepp sjösatt 1895, och deltog i Spansk-amerikanska kriget.
USS Indiana (BB-50), var ett planerat och påbörjat slagskepp av South Dakota-klass (1920) som var under konstruktion, men avbeställdes 1924.
USS Indiana (BB-58), var ett slagskepp av South Dakota-klass (1939), som sjösattes 1942, och deltog i Andra Världskriget. Skrotades 1963.
USS Indiana (SSN-789), är en Virginia-Klass ubåt, sjösatt 9 juni 2017.

Namn på amerikanska örlogsfartyg